Toponímia:
 Regió d'Ístria, regió formada per la península d'Ístria i territoris adjacents pel nord, a l'extrem nord de l'Adriàtic, entre Trieste al golf de Venècia i Fiume 
 Canal d'Ístria, estuari que s'obre a la costa occidental de la península d'Ístria a Croàcia, pocs quilòmetres al nord de Rovinj 
 Península d'Ístria, accident geogràfic a l'extrem nord-oest de Croàcia i sud-oest d'Eslovènia
 Divisions administratives:
 Marca d'Ístria, marcgraviat, marca o marquesat d'Ístria, marca fronterera carolíngia que abastava la península d'Ístria i el territori circumdant conquistat pel fill de Carlemany, Pipí d'Itàlia el 789 
 Ístria veneciana, part de la península d'Ístria que va passar a Venècia entre els segles XIII/XIV fins al 1797 
 Ducat d'Ístria, títol del regne napoleònic d'Itàlia concedit per Napoleó al mariscal Bessières el 1808 el territori d'Ístria fou perdut per França el 1813
 Departament d'Ístria, departament del Regne napoleònic d'Itàlia, format el 1806 i constituí la Intendència d'Ístria el 1811 
 Intendència d'Ístria, entitat administrativa francesa formada el 1811 com a província de l'Imperi fins al 1814 que fou ocupada pels austríacs 
 Província d'Ístria, (1849 - 1919) província austríaca cedida al Regne d'Itàlia
 Comtat d'Ístria, divisió administrativa de Croàcia formada el 30 de desembre de 1992
 Miscel·lània: (183) Istria, asteroide